Miejscowości w USA:
 Sprague – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Sprague – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster
 Sprague – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lincoln
Osoby:
 Frank Sprague (1857-1934), amerykański elektrotechnik i wynalazca.
Gminy w USA:
 Sprague (ang. Sprague Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London